Liga Asobal 2004/2005 vanns av Portland San Antonio. Det var klubbens andra titel.

Tabell 
Not: Lag 1-4 till EHF Champions League, lag 5 till Cupvinnarcupen, lag 6-7 till EHF-cupen, lag 15-16 åker ned till División de Honor Plata de Balonmano.

Se även 
 Liga Asobal

Referenser 
 "Liga Asobal 2004/05". hispaligas.net 

2004 i Spanien
2005 i Spanien
Sportåret 2004
Sportåret 2005
2004/2005